Primer cognom:
 Carles Fontserè i Carrió (1916-2007) dibuixant i cartellista català actiu durant la II República espanyola.
 Eduard Fontserè i Riba (1870-1970) meteoròleg i sismòleg català. Primer director del Servei de Meteorologia de Catalunya.
 Josep Fontserè, diversos personatges
 Ramon Fontserè (1956), actor català membre de la companyia de teatre Els Joglars
 Segon cognom:
 Joaquim Guitert i Fontserè (Barcelona, 1875 - Selva del Camp, 1957), metge i historiador català 
 Jordi Petit i Fontserè (Barcelona, 1937 - 2004) advocat i economista